Jerovec je lahko:

 Jerovec, priimek več znanih ljudi
 Jerovec, naselje na Hrvaškem